El término velocidad puede referirse al:

 la magnitud física, distancia recorrida por unidad de tiempo;
 la Velocidad (deporte), como cualidad física básica de los deportistas.
 la velocidad de obturación, lapso que permanece abierto el obturador;
 las carreras de velocidad, la modalidad de carreras de atletismo más corta;
 el automovilismo de velocidad y el motociclismo de velocidad, una disciplina deportiva que se disputa en circuitos de superficie firme;
 la Velocidad de reacción de una reacción química; o
 la Velocidad de transferencia de datos en sistemas digitales.